Bert-Ola Nordlander, švedski hokejist, * 12. avgust 1938, Sundsvall, Švedska.

Nordlander je v švedski ligi igral za klube Östrands IF, AIK IF in Hammarby IF. V sezoni 1966/67 je bil izbran za švedskega hokejista leta, v letih  1961, 1962, 1963, 1968, 1969 in 1971 pa na švedsko tekmo zvezd.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil srebrno medaljo, in šestih Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik ene zlate, treh srebrnih in dveh bronastih medalje.

Pregled kariere

|-
| Östrands IF
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Östrands IF
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Östrands IF
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Östrands IF
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Östrands IF
| Švedska liga
| 60/61
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Östrands IF
| Švedska liga
| 61/62
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Östrands IF
| Švedska liga
| 62/63
|
| 21
| 4
| 0
| 4
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 27
| 4
| 4
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
| 9
| 11
| 20
|
| 16
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 66/67
|
|
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 19
| 1
| 8
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 6
| 6
| 12
|
| 0
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 9
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 27
| 2
| 8
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 4
| 2
| 6
| +11
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 5
| 13
| 18
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 22
| 5
| 4
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 261
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 128
| bgcolor="#7FFF00" | +11
| bgcolor="#7FFF00" | 111
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Timrå IK
Hokejisti AIK
Hokejisti Hammarby IF
Hokejisti z upokojenimi številkami